Mittag:
 Anja Mittag (1985-), footballeuse allemande
 Gösta Mittag-Leffler (1846-1927), mathématicien suédois
 Fonction de Mittag-Leffler
 Institut Mittag-Leffler
 Théorème de Mittag-Leffler
 Günter Mittag (1926-1994), homme politique allemand